Heringsdorf peut faire référence à :
 Heringsdorf, commune de l'arrondissement de Poméranie-Occidentale-Greifswald, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Allemagne ;
 Heringsdorf, commune de l'arrondissement du Holstein-de-l'Est, Schleswig-Holstein, Allemagne.